Segue la lista dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato di Formula E, aggiornata all'E-Prix di Berlino 2019:

In grassetto i piloti in attività nel campionato

Formula E